

Astronomia 
 9349 Lucas – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Lucas Automotive – azienda produttrice di componentistica automobilistica
 LucasArts – casa produttrice di videogiochi
 LucasFilm – casa di produzione cinematografica

Cinema 
 Lucas – film del 1986 diretto da David Seltzer
 Lucas – film del 1993 diretto da Nadine Trintignant

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Lucas – città della Contea di Lucas, Iowa
 Lucas – città della Contea di Russell, Kansas
 Lucas – villaggio della Contea di Richland, Ohio
 Lucas – città della Contea di Collin, Texas
 Lucas – città della Contea di Dunn, Wisconsin

Onomastica
 Lucas – variante di diverse lingue del nome proprio di persona italiano maschile Luca

Personaggi fittizi
 Lucas – protagonista maschile dei videogiochi Pokémon Diamante e Perla e Pokémon Platino

Persone

Pagine correlate
Luca (disambigua)
Luke
Luka
Lukas

Altri progetti